Chrionema är ett släkte av fiskar. Chrionema ingår i familjen Percophidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Chrionema